Алешня и Алёшня — топонимы:

Ойконимы 
 Алешня — деревня в Дубровском районе Брянской области;
 Алешня — село в Дубровском районе Брянской области;
 Алешня — деревня в Износковском районе Калужской области;
 Алешня — деревня в Козельском районе Калужской области;
 Алешня — деревня в Холмском районе Новгородской области;
 Алешня — село в Болховском районе Орловской области.
 Алёшня — деревня в Залегощенском районе Орловской области;
 Алешня — деревня в Мценском районе Орловской области;
 Алешня —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Дубишенская волость.
 Алешня — село в Рыбновском районе Рязанской области;
 Алешня — посёлок в Сараевском районе Рязанской области;
 Алешня — деревня в Киреевском районе Тульской области, Киреевский район;
 Алешня — село в городском округе Тула Тульской области, ранее в Ленинском районе Тульской области России.

Гидронимы 
 Алешня (приток Беседи) — река;
 Алешня (приток Воронежа) — река;
 Алешня — река в Смоленской области России, приток Гжати;
 Алёшня (приток Зуши) — река в Орловской области;
 Алешня (приток Куньи) — река;
 Алешня (приток Прони) — река;
 Алешня (приток Тулицы) — река в Туле;
 Алешня (приток Хупты) — река;
 Алешня (приток Цны) — река.

См. также 
 Алешня — прежнее название села Олешня в Ахтырском районе Сумской области Украины.
 Большая Алешня
 Малая Алешня
 Олешня
 Алешанка
 Алешенка
 Алёшинка
 Алешинское сельское поселение
 Алешинская волость
 Алешанский уезд